De Groenen/Europese Vrije Alliantie (Groenen/EVA) (: Groupe des Verts/Alliance libre européenne, :Greens/European Free Alliance (Greens/EFA) is een fractie in het Europees Parlement.

De fractie is sinds 1999 een samenwerkingsverband tussen twee Europese politieke partijen, de Europese Groene Partij en de Europese Vrije Alliantie. Ook onafhankelijken kunnen zich bij de fractie aansluiten.

Leden 

Groenen-Europese Vrije Alliantie